Termin -{ART}- ima više značenja.

 Agutiju srodni peptid, neuropeptid
 ART, fajl format za slike
 NAD(P)+—protein-arginin ADP-riboziltransferaza, enzim